El término alabeo puede referirse a:

 Alabeo (navegación): movimiento del avión respecto del eje longitudinal.
 Alabeo seccional: una función ω(y,z) que predice la forma deformada de la sección transversal de un prisma mecánico.